Diskos (griechisch δίσκος dískos „Platte“, „Scheibe“) bezeichnet:
 Diskos, ein antikes Sportgerät
 Diskos (Liturgie), ein liturgisches Gefäß
 Diskos (Musiklabel), ein serbisches Musiklabel
 Diskos von Magliano, eine etruskische Platte, siehe Bleiplatte von Magliano
 Diskos von Phaistós, eine auf Kreta gefundene beschriftete Steinscheibe

Siehe auch:
 Discus (Begriffsklärung)
 Diskus (Begriffsklärung)